

Persone
 Alfredo Frassati – editore, giornalista e politico italiano
 Luciana Frassati – scrittrice italiana, sorella di Pier Giorgio
 Pier Giorgio Frassati – studente italiano, fratello di Luciana, proclamato beato

Altro
 Sentieri Frassati – sentieri dedicati a Pier Giorgio